Andreas Wilhelm Schwarzlose – konstruktor broni strzeleckiej
 Schwarzlose M.7/12 – ciężki karabin maszynowy
 Schwarzlose Modell 1908 – pistolet samopowtarzalny
 Schwarzlose Modell 1910 – pistolet samopowtarzalny